Chiesa di San Pietro a Majella – chiesa di Napoli
 Conservatorio di San Pietro a Majella – conservatorio di Napoli